В США насчитывается 4 округа с названием Блейн ():
 Блейн (округ, Айдахо) — один из сорока четырёх округов штата Айдахо.
 Блейн (округ, Монтана) — один из 56 округов штата Монтана (США).
 Блейн (округ, Небраска) — округ в штате Небраска.
 Блейн (округ, Оклахома) — округ в штате Оклахома, США.